Paví oko může být:
u samců páva kresba na ocasním peru, případně jejich oko (orgán)
babočka paví oko (Inachis io) – motýl z čeledi babočkovitých
lišaj paví oko (Smerinthus ocellatus) – motýl z čeledi lišajovitých
živorodka duhová (Poecilia reticulata) – oblíbená akvarijní ryba, známá pod názvem paví očko